Girls Got Rhythm () — пятнадцатый в общем и второй с альбома Highway to Hell, сингл австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенный 6 ноября 1979 года на лейбле Atlantic Records.

О сингле 
Песня находится на альбоме AC/DC 1979 года Highway to Hell. Песня была выпущена как сингл в том же году.

В 1979 году был выпущен EP, содержащий песни:

Рецензии 
Smash Hits сказали: «Ну, у меня нет слов. Там есть этот абсурдный человек, кричащий обо всех девушках, которых он видел по всему миру, и рифф, который, как мне кажется, я слышал раньше. Это был либо 1974, либо 1975 год».

Список композиций

Участники записи 
 Бон Скотт — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.discogs.com/ru/ACDC-Girls-Got-Rhythm-TNT/release/2855613

Песни AC/DC
Песни 1979 года
Песни на английском языке
Композиции хард-рока
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом